Arraia-de-fogo pode referir-se às seguintes espécies de peixes:
 Potamotrygon henlei
 Potamotrygon motoro
 Potamotrygon leopoldi

Desambiguações de espécies